Ostoje ptaków IBA w Polsce - wykaz ostoi ptaków IBA - obszarów rozpoznane przez BirdLife International jako ważne dla ochrony populacji ptaków na terenie Polski na dzień 5 stycznia 2023 roku.

Przypisy 
 

 

Ostoje ptaków IBA w Polsce